Alfredo Gutiérrez puede referirse a:

 Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (1969-), abogado mexicano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Alfredo Gutiérrez Urías (1995–), jugador de fútbol americano.
 Alfredo Gutiérrez Vera (1963-), ingeniero civil y político chileno.
 Alfredo Gutiérrez Vital (1943-), músico, compositor y arreglista colombiano.